|-
|(65751)||1994 BM2|| align=right|16,3|| align=right|2,412|| align=right|0,116|| align=right|5,11|| align=right|3,745||MBA||19. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65752)||1994 CY10|| align=right|14,7|| align=right|2,431|| align=right|0,113|| align=right|5,98|| align=right|3,790||MBA||7. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65753)||1994 CZ17|| align=right|16,1|| align=right|2,522|| align=right|0,098|| align=right|11,94|| align=right|4,004||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65754)||1994 CP18|| align=right|15,3|| align=right|2,475|| align=right|0,070|| align=right|4,44|| align=right|3,894||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65755)||1994 EW3|| align=right|15,3|| align=right|2,317|| align=right|0,192|| align=right|6,37|| align=right|3,527||MBA||8. marec 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(65756)||1994 EO4|| align=right|16,1|| align=right|2,482|| align=right|0,135|| align=right|5,21|| align=right|3,909||MBA||5. marec 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65757)||1994 FV|| align=right|15,6|| align=right|1,925|| align=right|0,146|| align=right|21,45|| align=right|2,671||MBA||21. marec 1994||Observatorij Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(65758)||1994 PG3|| align=right|14,8|| align=right|2,765|| align=right|0,120|| align=right|9,61|| align=right|4,598||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65759)||1994 PA4|| align=right|15,9|| align=right|2,725|| align=right|0,084|| align=right|3,76|| align=right|4,497||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65760)||1994 PD21|| align=right|16,0|| align=right|2,778|| align=right|0,168|| align=right|9,75|| align=right|4,628||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65761)||1994 RA|| align=right|15,7|| align=right|2,807|| align=right|0,175|| align=right|10,32|| align=right|4,702||MBA||1. september 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(65762)||1994 RG|| align=right|15,5|| align=right|2,674|| align=right|0,200|| align=right|2,66|| align=right|4,372||MBA||4. september 1994||Stroncone||Stroncone
|-
|(65763)||1994 RC10|| align=right|16,9|| align=right|2,425|| align=right|0,163|| align=right|1,79|| align=right|3,775||MBA||12. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65764)||1994 TH15|| align=right|15,0|| align=right|2,745|| align=right|0,358|| align=right|10,36|| align=right|4,547||MBA||13. oktober 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(65765)||1994 UR1|| align=right|15,1|| align=right|2,444|| align=right|0,188|| align=right|3,39|| align=right|3,820||MBA||25. oktober 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(65766)||1994 WG1|| align=right|14,5|| align=right|2,786|| align=right|0,173|| align=right|10,11|| align=right|4,650||MBA||27. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65767)||1995 BZ11|| align=right|16,2|| align=right|2,283|| align=right|0,178|| align=right|4,19|| align=right|3,449||MBA||29. januar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65768)||1995 DR6|| align=right|14,4|| align=right|3,130|| align=right|0,219|| align=right|1,92|| align=right|5,536||MBA||24. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|65769 Mahalia||1995 EN8|| align=right|13,3|| align=right|2,974|| align=right|0,193|| align=right|19,42|| align=right|5,128||MBA||4. marec 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(65770)||1995 KF1|| align=right|15,5|| align=right|2,701|| align=right|0,057|| align=right|11,83|| align=right|4,439||MBA||28. maj 1995||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(65771)||1995 KQ3|| align=right|16,5|| align=right|2,352|| align=right|0,061|| align=right|5,92|| align=right|3,606||MBA||25. maj 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65772)||1995 MM1|| align=right|15,6|| align=right|2,678|| align=right|0,158|| align=right|11,36|| align=right|4,381||MBA||22. junij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65773)||1995 OQ2|| align=right|15,4|| align=right|2,970|| align=right|0,082|| align=right|9,34|| align=right|5,117||MBA||22. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65774)||1995 OW3|| align=right|15,4|| align=right|2,878|| align=right|0,049|| align=right|0,51|| align=right|4,881||MBA||22. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65775)||1995 SO2|| align=right|16,0|| align=right|2,570|| align=right|0,296|| align=right|4,12|| align=right|4,120||MBA||18. september 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(65776)||1995 SW3|| align=right|15,5|| align=right|2,350|| align=right|0,338|| align=right|6,74|| align=right|3,602||MBA||20. september 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(65777)||1995 SW25|| align=right|16,4|| align=right|2,587|| align=right|0,218|| align=right|2,69|| align=right|4,161||MBA||19. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65778)||1995 SD33|| align=right|16,6|| align=right|2,547|| align=right|0,164|| align=right|0,20|| align=right|4,064||MBA||21. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65779)||1995 SV50|| align=right|16,2|| align=right|2,364|| align=right|0,204|| align=right|2,07|| align=right|3,635||MBA||26. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65780)||1995 TM1|| align=right|15,5|| align=right|2,569|| align=right|0,158|| align=right|18,02|| align=right|4,116||MBA||14. oktober 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(65781)||1995 TT1|| align=right|15,6|| align=right|2,224|| align=right|0,112|| align=right|6,15|| align=right|3,316||MBA||14. oktober 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(65782)||1995 UG|| align=right|15,5|| align=right|2,605|| align=right|0,319|| align=right|3,72|| align=right|4,205||MBA||16. oktober 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(65783)||1995 UK|| align=right|16,4|| align=right|2,569|| align=right|0,303|| align=right|4,16|| align=right|4,117||MBA||17. oktober 1995||Yatsuka||H. Abe
|-
|(65784)||1995 UF4|| align=right|15,2|| align=right|2,248|| align=right|0,290|| align=right|4,99|| align=right|3,370||MBA||20. oktober 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(65785)||1995 UC5|| align=right|15,1|| align=right|2,679|| align=right|0,055|| align=right|5,27|| align=right|4,383||MBA||26. oktober 1995||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(65786)||1995 UV8|| align=right|14,1|| align=right|2,559|| align=right|0,255|| align=right|3,10|| align=right|4,094||MBA||28. oktober 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(65787)||1995 UU14|| align=right|16,2|| align=right|2,386|| align=right|0,136|| align=right|1,55|| align=right|3,684||MBA||17. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65788)||1995 UJ20|| align=right|16,7|| align=right|2,642|| align=right|0,096|| align=right|1,44|| align=right|4,294||MBA||19. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65789)||1995 UB24|| align=right|16,6|| align=right|2,619|| align=right|0,076|| align=right|2,33|| align=right|4,238||MBA||19. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65790)||1995 UT25|| align=right|16,2|| align=right|2,566|| align=right|0,148|| align=right|2,78|| align=right|4,110||MBA||20. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65791)||1995 UE45|| align=right|13,3|| align=right|2,608|| align=right|0,166|| align=right|16,27|| align=right|4,211||MBA||28. oktober 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(65792)||1995 WJ1|| align=right|15,6|| align=right|2,577|| align=right|0,249|| align=right|5,34|| align=right|4,136||MBA||18. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65793)||1995 WS3|| align=right|15,7|| align=right|2,579|| align=right|0,254|| align=right|2,92|| align=right|4,142||MBA||21. november 1995||Kleť||Klet
|-
|(65794)||1995 WG27|| align=right|15,6|| align=right|2,775|| align=right|0,211|| align=right|5,43|| align=right|4,623||MBA||18. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65795)||1995 WQ27|| align=right|15,9|| align=right|3,196|| align=right|0,170|| align=right|0,70|| align=right|5,713||MBA||19. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65796)||1995 XK1|| align=right|14,6|| align=right|2,639|| align=right|0,187|| align=right|11,61|| align=right|4,286||MBA||15. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65797)||1995 YL|| align=right|15,6|| align=right|2,794|| align=right|0,188|| align=right|7,19|| align=right|4,671||MBA||19. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65798)||1995 YR6|| align=right|15,7|| align=right|2,458|| align=right|0,135|| align=right|3,11|| align=right|3,853||MBA||16. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65799)||1995 YB10|| align=right|15,1|| align=right|2,738|| align=right|0,198|| align=right|12,17|| align=right|4,531||MBA||18. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65800)||1995 YH25|| align=right|15,8|| align=right|2,397|| align=right|0,130|| align=right|7,11|| align=right|3,711||MBA||19. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65801)||1996 AJ7|| align=right|15,9|| align=right|2,862|| align=right|0,030|| align=right|3,11|| align=right|4,842||MBA||12. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65802)||1996 BA3|| align=right|14,9|| align=right|2,754|| align=right|0,165|| align=right|10,24|| align=right|4,570||MBA||27. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|65803 Didymos||1996 GT|| align=right|18,4|| align=right|1,645|| align=right|0,385|| align=right|3,41|| align=right|2,109||AMR PHA BIN||11. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65804)||1996 HT6|| align=right|15,1|| align=right|3,055|| align=right|0,045|| align=right|10,24|| align=right|5,338||MBA||18. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65805)||1996 HO14|| align=right|14,9|| align=right|2,621|| align=right|0,106|| align=right|3,55|| align=right|4,243||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65806)||1996 HW18|| align=right|15,4|| align=right|2,431|| align=right|0,157|| align=right|3,38|| align=right|3,789||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65807)||1996 JT9|| align=right|16,0|| align=right|2,768|| align=right|0,066|| align=right|2,56|| align=right|4,604||MBA||13. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65808)||1996 LO1|| align=right|15,3|| align=right|2,324|| align=right|0,327|| align=right|20,74|| align=right|3,542||MBA||14. junij 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(65809)||1996 RW15|| align=right|17,2|| align=right|2,304|| align=right|0,155|| align=right|6,80|| align=right|3,497||MBA||13. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65810)||1996 RL26|| align=right|16,9|| align=right|2,318|| align=right|0,140|| align=right|5,36|| align=right|3,529||MBA||5. september 1996||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(65811)||1996 RW30|| align=right|12,9|| align=right|5,145|| align=right|0,015|| align=right|4,83|| align=right|11,67||JUT||13. september 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(65812)||1996 SG7|| align=right|15,5|| align=right|3,159|| align=right|0,155|| align=right|2,42|| align=right|5,613||MBA||30. september 1996||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(65813)||1996 TT5|| align=right|15,1|| align=right|2,313|| align=right|0,190|| align=right|18,16|| align=right|3,516||MBA||7. oktober 1996||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(65814)||1996 TH8|| align=right|14,6|| align=right|2,647|| align=right|0,047|| align=right|22,16|| align=right|4,307||MBA||9. oktober 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(65815)||1996 TB18|| align=right|16,1|| align=right|2,438|| align=right|0,114|| align=right|1,94|| align=right|3,807||MBA||4. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65816)||1996 TW28|| align=right|16,4|| align=right|2,367|| align=right|0,116|| align=right|6,67|| align=right|3,642||MBA||7. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65817)||1996 TC33|| align=right|16,0|| align=right|2,309|| align=right|0,280|| align=right|4,29|| align=right|3,509||MBA||10. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65818)||1996 TP39|| align=right|16,3|| align=right|2,384|| align=right|0,181|| align=right|2,82|| align=right|3,680||MBA||8. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65819)||1996 TE40|| align=right|15,2|| align=right|3,118|| align=right|0,116|| align=right|2,88|| align=right|5,506||MBA||8. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65820)||1996 TR40|| align=right|17,2|| align=right|2,345|| align=right|0,241|| align=right|3,58|| align=right|3,590||MBA||8. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65821)||1996 UC3|| align=right|13,9|| align=right|4,005|| align=right|0,228|| align=right|4,30|| align=right|8,014||HLD||30. oktober 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(65822)||1996 VO5|| align=right|16,3|| align=right|2,379|| align=right|0,185|| align=right|2,68|| align=right|3,669||MBA||14. november 1996||Oohira||T. Urata
|-
|(65823)||1996 VO10|| align=right|16,0|| align=right|2,410|| align=right|0,148|| align=right|7,22|| align=right|3,740||MBA||4. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65824)||1996 VJ11|| align=right|15,5|| align=right|2,356|| align=right|0,166|| align=right|6,16|| align=right|3,615||MBA||4. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65825)||1996 VF19|| align=right|15,2|| align=right|3,172|| align=right|0,072|| align=right|8,32|| align=right|5,648||MBA||7. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65826)||1996 VA28|| align=right|14,4|| align=right|3,195|| align=right|0,081|| align=right|14,19|| align=right|5,710||MBA||11. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65827)||1996 VG32|| align=right|14,1|| align=right|3,191|| align=right|0,068|| align=right|10,96|| align=right|5,699||MBA||4. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65828)||1996 VZ37|| align=right|14,8|| align=right|3,219|| align=right|0,188|| align=right|1,05|| align=right|5,775||MBA||1. november 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(65829)||1996 WS2|| align=right|15,2|| align=right|2,307|| align=right|0,235|| align=right|1,67|| align=right|3,504||MBA||26. november 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(65830)||1996 XA|| align=right|15,7|| align=right|2,540|| align=right|0,160|| align=right|3,84|| align=right|4,047||MBA||1. december 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(65831)||1996 XQ4|| align=right|15,9|| align=right|2,424|| align=right|0,130|| align=right|5,95|| align=right|3,772||MBA||6. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65832)||1996 XN5|| align=right|15,1|| align=right|2,373|| align=right|0,176|| align=right|3,14|| align=right|3,655||MBA||7. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65833)||1996 XE6|| align=right|14,2|| align=right|2,537|| align=right|0,112|| align=right|12,88|| align=right|4,040||MBA||7. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65834)||1996 XK7|| align=right|15,4|| align=right|2,317|| align=right|0,189|| align=right|2,43|| align=right|3,527||MBA||1. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65835)||1996 XJ11|| align=right|16,3|| align=right|2,389|| align=right|0,163|| align=right|3,45|| align=right|3,692||MBA||2. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65836)||1996 XS15|| align=right|16,7|| align=right|1,912|| align=right|0,036|| align=right|24,72|| align=right|2,643||MBA||10. december 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(65837)||1996 XX20|| align=right|15,9|| align=right|2,383|| align=right|0,244|| align=right|5,85|| align=right|3,679||MBA||5. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65838)||1996 XD26|| align=right|14,7|| align=right|2,551|| align=right|0,092|| align=right|5,66|| align=right|4,074||MBA||8. december 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(65839)||1996 XV28|| align=right|16,2|| align=right|2,365|| align=right|0,223|| align=right|1,31|| align=right|3,637||MBA||12. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65840)||1997 AA4|| align=right|15,7|| align=right|2,477|| align=right|0,187|| align=right|2,22|| align=right|3,898||MBA||6. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65841)||1997 AD9|| align=right|15,9|| align=right|2,618|| align=right|0,078|| align=right|4,39|| align=right|4,234||MBA||2. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65842)||1997 AF14|| align=right|14,9|| align=right|2,584|| align=right|0,180|| align=right|10,95|| align=right|4,152||MBA||4. januar 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(65843)||1997 AR15|| align=right|15,8|| align=right|2,780|| align=right|0,234|| align=right|6,72|| align=right|4,635||MBA||12. januar 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(65844)||1997 AV15|| align=right|15,4|| align=right|1,943|| align=right|0,070|| align=right|23,80|| align=right|2,707||MBA||12. januar 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(65845)||1997 AK22|| align=right|15,0|| align=right|2,742|| align=right|0,176|| align=right|13,64|| align=right|4,540||MBA||14. januar 1997||Campo Imperatore||A. Boattini; A. Di Paola
|-
|(65846)||1997 BT2|| align=right|14,6|| align=right|2,583|| align=right|0,146|| align=right|12,35|| align=right|4,150||MBA||30. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65847)||1997 BH6|| align=right|16,0|| align=right|2,644|| align=right|0,130|| align=right|3,95|| align=right|4,297||MBA||31. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65848)||1997 BP9|| align=right|14,6|| align=right|3,050|| align=right|0,386|| align=right|11,60|| align=right|5,326||MBA||30. januar 1997||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(65849)||1997 CF9|| align=right|15,4|| align=right|2,430|| align=right|0,236|| align=right|6,54|| align=right|3,788||MBA||1. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65850)||1997 CG28|| align=right|15,8|| align=right|2,636|| align=right|0,223|| align=right|3,20|| align=right|4,280||MBA||7. februar 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(65851)||1997 EM2|| align=right|15,0|| align=right|2,667|| align=right|0,020|| align=right|10,75|| align=right|4,355||MBA||4. marec 1997||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(65852)||1997 EX7|| align=right|15,0|| align=right|2,554|| align=right|0,140|| align=right|3,93|| align=right|4,081||MBA||7. marec 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(65853)||1997 EV38|| align=right|15,1|| align=right|2,778|| align=right|0,141|| align=right|3,04|| align=right|4,630||MBA||5. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65854)||1997 EH46|| align=right|14,4|| align=right|2,600|| align=right|0,320|| align=right|12,56|| align=right|4,192||MBA||7. marec 1997||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(65855)||1997 GQ5|| align=right|14,9|| align=right|3,011|| align=right|0,184|| align=right|10,83|| align=right|5,223||MBA||8. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65856)||1997 GX11|| align=right|15,4|| align=right|2,647|| align=right|0,165|| align=right|12,82|| align=right|4,306||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65857)||1997 GN17|| align=right|16,4|| align=right|2,306|| align=right|0,056|| align=right|5,94|| align=right|3,501||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65858)||1997 GL35|| align=right|16,4|| align=right|2,557|| align=right|0,197|| align=right|3,69|| align=right|4,088||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65859)||1997 GF42|| align=right|12,9|| align=right|3,971|| align=right|0,153|| align=right|5,46|| align=right|7,914||HLD||9. april 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65860)||1997 HW7|| align=right|14,7|| align=right|2,733|| align=right|0,187|| align=right|2,45|| align=right|4,517||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65861)||1997 JK4|| align=right|15,4|| align=right|2,529|| align=right|0,115|| align=right|3,36|| align=right|4,022||MBA||1. maj 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65862)||1997 JN11|| align=right|16,5|| align=right|2,709|| align=right|0,112|| align=right|3,11|| align=right|4,459||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65863)||1997 KW1|| align=right|15,1|| align=right|2,962|| align=right|0,070|| align=right|13,45|| align=right|5,097||MBA||28. maj 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65864)||1997 OT|| align=right|14,7|| align=right|3,167|| align=right|0,116|| align=right|7,53|| align=right|5,634||MBA||27. julij 1997||Caussols||ODAS
|-
|(65865)||1997 OQ1|| align=right|15,9|| align=right|2,382|| align=right|0,121|| align=right|13,34|| align=right|3,675||MBA||31. julij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65866)||1997 PA4|| align=right|13,3|| align=right|3,170|| align=right|0,261|| align=right|24,26|| align=right|5,642||MBA||10. avgust 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|(65867)||1997 QG5|| align=right|14,9|| align=right|2,794|| align=right|0,050|| align=right|5,40|| align=right|4,670||MBA||25. avgust 1997||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(65868)||1997 RR5|| align=right|16,1|| align=right|3,005|| align=right|0,079|| align=right|1,03|| align=right|5,207||MBA||8. september 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(65869)||1997 SP17|| align=right|14,7|| align=right|2,634|| align=right|0,303|| align=right|7,08|| align=right|4,274||MBA||30. september 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(65870)||1997 UK9|| align=right|15,9|| align=right|2,275|| align=right|0,225|| align=right|25,09|| align=right|3,432||MBA||30. oktober 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(65871)||1997 UC22|| align=right|12,4|| align=right|3,209|| align=right|0,153|| align=right|17,64|| align=right|5,749||MBA||28. oktober 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(65872)||1997 VQ2|| align=right|14,6|| align=right|2,603|| align=right|0,208|| align=right|11,83|| align=right|4,199||MBA||1. november 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(65873)||1997 WD7|| align=right|14,8|| align=right|2,339|| align=right|0,093|| align=right|5,87|| align=right|3,576||MBA||24. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65874)||1997 WL13|| align=right|14,1|| align=right|2,777|| align=right|0,205|| align=right|7,04|| align=right|4,626||MBA||24. november 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(65875)||1997 WY14|| align=right|15,5|| align=right|2,640|| align=right|0,173|| align=right|8,67|| align=right|4,288||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65876)||1997 WV28|| align=right|15,8|| align=right|2,613|| align=right|0,147|| align=right|4,21|| align=right|4,222||MBA||29. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65877)||1997 XK1|| align=right|14,5|| align=right|2,205|| align=right|0,076|| align=right|4,53|| align=right|3,274||MBA||4. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65878)||1997 XD10|| align=right|15,2|| align=right|2,310|| align=right|0,067|| align=right|6,93|| align=right|3,509||MBA||5. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65879)||1997 YC2|| align=right|15,6|| align=right|2,765|| align=right|0,144|| align=right|16,63|| align=right|4,597||MBA||21. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65880)||1997 YD5|| align=right|15,4|| align=right|2,246|| align=right|0,119|| align=right|3,99|| align=right|3,366||MBA||21. december 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(65881)||1997 YO5|| align=right|15,7|| align=right|2,284|| align=right|0,108|| align=right|6,14|| align=right|3,451||MBA||25. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65882)||1997 YR8|| align=right|14,2|| align=right|3,069|| align=right|0,065|| align=right|9,17|| align=right|5,376||MBA||28. december 1997||Stroncone||Stroncone
|-
|(65883)||1997 YX13|| align=right|15,1|| align=right|2,549|| align=right|0,074|| align=right|22,48|| align=right|4,070||MBA||31. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65884)||1997 YP15|| align=right|16,3|| align=right|2,376|| align=right|0,134|| align=right|1,91|| align=right|3,661||MBA||29. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|65885 Lubenow||1997 YF20|| align=right|16,5|| align=right|2,349|| align=right|0,036|| align=right|5,84|| align=right|3,600||MBA||27. december 1997||Anderson Mesa||Marc W. Buie
|-
|(65886)||1998 AM|| align=right|15,6|| align=right|2,306|| align=right|0,095|| align=right|3,94|| align=right|3,501||MBA||5. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65887)||1998 AW6|| align=right|14,8|| align=right|2,426|| align=right|0,118|| align=right|3,16|| align=right|3,779||MBA||5. januar 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(65888)||1998 BS3|| align=right|16,1|| align=right|2,797|| align=right|0,058|| align=right|1,12|| align=right|4,677||MBA||18. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65889)||1998 BB4|| align=right|14,9|| align=right|2,363|| align=right|0,176|| align=right|5,50|| align=right|3,631||MBA||23. januar 1998||Zeno||T. Stafford
|-
|(65890)||1998 BW23|| align=right|16,9|| align=right|2,430|| align=right|0,205|| align=right|3,03|| align=right|3,788||MBA||26. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65891)||1998 BQ24|| align=right|15,2|| align=right|2,310|| align=right|0,131|| align=right|3,32|| align=right|3,511||MBA||28. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65892)||1998 BH30|| align=right|14,9|| align=right|2,615|| align=right|0,123|| align=right|3,00|| align=right|4,229||MBA||28. januar 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(65893)||1998 BY33|| align=right|14,5|| align=right|2,349|| align=right|0,160|| align=right|5,88|| align=right|3,600||MBA||31. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(65894)||1998 BO48|| align=right|15,3|| align=right|2,259|| align=right|0,125|| align=right|1,35|| align=right|3,395||MBA||30. januar 1998||Geisei||T. Seki
|-
|(65895)||1998 CP|| align=right|15,7|| align=right|2,312|| align=right|0,176|| align=right|2,61|| align=right|3,515||MBA||3. februar 1998||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(65896)||1998 CW1|| align=right|15,6|| align=right|2,312|| align=right|0,064|| align=right|6,58|| align=right|3,514||MBA||1. februar 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(65897)||1998 DQ7|| align=right|14,2|| align=right|2,323|| align=right|0,183|| align=right|5,58|| align=right|3,540||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(65898)||1998 DG9|| align=right|15,1|| align=right|2,714|| align=right|0,104|| align=right|14,26|| align=right|4,469||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(65899)||1998 DG12|| align=right|16,2|| align=right|2,386|| align=right|0,208|| align=right|7,56|| align=right|3,685||MBA||23. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65900)||1998 DV15|| align=right|15,2|| align=right|2,405|| align=right|0,089|| align=right|2,52|| align=right|3,729||MBA||23. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(65901)||1998 DM16|| align=right|16,3|| align=right|2,341|| align=right|0,213|| align=right|5,15|| align=right|3,581||MBA||22. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65902)||1998 DW17|| align=right|16,6|| align=right|2,367|| align=right|0,224|| align=right|3,49|| align=right|3,640||MBA||23. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65903)||1998 DS25|| align=right|15,2|| align=right|2,423|| align=right|0,194|| align=right|2,43|| align=right|3,771||MBA||23. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65904)||1998 DL35|| align=right|16,2|| align=right|2,444|| align=right|0,117|| align=right|2,48|| align=right|3,820||MBA||26. februar 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(65905)||1998 EH2|| align=right|14,6|| align=right|2,527|| align=right|0,026|| align=right|5,43|| align=right|4,017||MBA||2. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(65906)||1998 EZ5|| align=right|15,2|| align=right|2,365|| align=right|0,187|| align=right|3,03|| align=right|3,635||MBA||3. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65907)||1998 EX11|| align=right|15,7|| align=right|2,356|| align=right|0,148|| align=right|7,52|| align=right|3,616||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65908)||1998 FQ|| align=right|15,8|| align=right|2,669|| align=right|0,207|| align=right|4,15|| align=right|4,359||MBA||18. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65909)||1998 FH12|| align=right|19,2|| align=right|1,093|| align=right|0,541|| align=right|3,55|| align=right|1,142||APL PHA||25. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65910)||1998 FR21|| align=right|16,2|| align=right|3,132|| align=right|0,195|| align=right|3,93|| align=right|5,541||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65911)||1998 FO25|| align=right|15,7|| align=right|2,543|| align=right|0,208|| align=right|3,98|| align=right|4,054||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65912)||1998 FQ26|| align=right|15,3|| align=right|2,436|| align=right|0,108|| align=right|2,62|| align=right|3,801||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65913)||1998 FD28|| align=right|15,8|| align=right|2,473|| align=right|0,124|| align=right|1,36|| align=right|3,889||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65914)||1998 FB32|| align=right|15,5|| align=right|2,414|| align=right|0,103|| align=right|5,59|| align=right|3,751||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65915)||1998 FO34|| align=right|13,9|| align=right|2,340|| align=right|0,089|| align=right|12,88|| align=right|3,578||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65916)||1998 FJ36|| align=right|15,2|| align=right|2,365|| align=right|0,091|| align=right|6,90|| align=right|3,636||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65917)||1998 FG38|| align=right|15,8|| align=right|2,444|| align=right|0,053|| align=right|6,73|| align=right|3,820||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65918)||1998 FZ38|| align=right|15,9|| align=right|2,442|| align=right|0,061|| align=right|4,73|| align=right|3,814||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65919)||1998 FH39|| align=right|15,9|| align=right|2,290|| align=right|0,221|| align=right|3,72|| align=right|3,465||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65920)||1998 FV46|| align=right|16,2|| align=right|2,458|| align=right|0,140|| align=right|2,15|| align=right|3,853||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65921)||1998 FM47|| align=right|15,4|| align=right|2,396|| align=right|0,076|| align=right|6,46|| align=right|3,707||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65922)||1998 FQ47|| align=right|16,4|| align=right|2,198|| align=right|0,012|| align=right|3,77|| align=right|3,258||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65923)||1998 FW47|| align=right|16,0|| align=right|2,317|| align=right|0,206|| align=right|3,65|| align=right|3,525||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65924)||1998 FE53|| align=right|15,4|| align=right|2,538|| align=right|0,059|| align=right|3,29|| align=right|4,042||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65925)||1998 FE54|| align=right|14,9|| align=right|2,364|| align=right|0,095|| align=right|9,08|| align=right|3,634||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65926)||1998 FN55|| align=right|15,1|| align=right|2,233|| align=right|0,137|| align=right|4,50|| align=right|3,335||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65927)||1998 FV55|| align=right|16,1|| align=right|2,339|| align=right|0,179|| align=right|3,28|| align=right|3,576||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65928)||1998 FW55|| align=right|15,7|| align=right|2,749|| align=right|0,255|| align=right|13,51|| align=right|4,556||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65929)||1998 FL56|| align=right|14,7|| align=right|3,041|| align=right|0,036|| align=right|16,26|| align=right|5,303||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65930)||1998 FS57|| align=right|15,6|| align=right|2,584|| align=right|0,316|| align=right|8,50|| align=right|4,152||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65931)||1998 FK59|| align=right|15,3|| align=right|2,431|| align=right|0,129|| align=right|12,79|| align=right|3,790||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65932)||1998 FK60|| align=right|16,3|| align=right|2,293|| align=right|0,117|| align=right|4,35|| align=right|3,471||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65933)||1998 FT64|| align=right|15,8|| align=right|2,402|| align=right|0,176|| align=right|2,48|| align=right|3,722||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65934)||1998 FE65|| align=right|14,5|| align=right|2,311|| align=right|0,090|| align=right|4,37|| align=right|3,511||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65935)||1998 FF65|| align=right|15,2|| align=right|2,568|| align=right|0,114|| align=right|8,49|| align=right|4,115||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65936)||1998 FJ69|| align=right|14,9|| align=right|2,644|| align=right|0,352|| align=right|27,86|| align=right|4,299||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65937)||1998 FZ72|| align=right|16,5|| align=right|2,619|| align=right|0,088|| align=right|8,50|| align=right|4,238||MBA||26. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(65938)||1998 FV77|| align=right|14,7|| align=right|2,632|| align=right|0,183|| align=right|13,83|| align=right|4,270||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65939)||1998 FK79|| align=right|15,3|| align=right|2,630|| align=right|0,123|| align=right|12,13|| align=right|4,264||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65940)||1998 FE80|| align=right|16,5|| align=right|2,287|| align=right|0,150|| align=right|5,16|| align=right|3,459||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65941)||1998 FU87|| align=right|14,8|| align=right|2,319|| align=right|0,102|| align=right|7,29|| align=right|3,532||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65942)||1998 FL90|| align=right|14,8|| align=right|2,325|| align=right|0,208|| align=right|8,73|| align=right|3,545||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65943)||1998 FR98|| align=right|15,4|| align=right|2,910|| align=right|0,238|| align=right|6,76|| align=right|4,962||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65944)||1998 FZ99|| align=right|14,3|| align=right|2,373|| align=right|0,067|| align=right|7,84|| align=right|3,655||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65945)||1998 FZ100|| align=right|14,9|| align=right|3,121|| align=right|0,106|| align=right|7,95|| align=right|5,514||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65946)||1998 FT103|| align=right|15,0|| align=right|2,599|| align=right|0,247|| align=right|4,24|| align=right|4,188||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65947)||1998 FZ103|| align=right|15,4|| align=right|2,833|| align=right|0,251|| align=right|5,75|| align=right|4,768||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65948)||1998 FT106|| align=right|15,6|| align=right|2,412|| align=right|0,096|| align=right|6,01|| align=right|3,746||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65949)||1998 FJ107|| align=right|15,1|| align=right|2,397|| align=right|0,083|| align=right|7,79|| align=right|3,709||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65950)||1998 FE114|| align=right|15,0|| align=right|2,273|| align=right|0,131|| align=right|5,65|| align=right|3,427||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65951)||1998 FU119|| align=right|15,0|| align=right|2,630|| align=right|0,127|| align=right|13,46|| align=right|4,265||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65952)||1998 FF122|| align=right|15,9|| align=right|2,428|| align=right|0,083|| align=right|5,79|| align=right|3,782||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65953)||1998 FD123|| align=right|16,8|| align=right|2,750|| align=right|0,343|| align=right|13,07|| align=right|4,559||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65954)||1998 FT131|| align=right|15,5|| align=right|2,326|| align=right|0,178|| align=right|8,06|| align=right|3,547||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65955)||1998 FU132|| align=right|16,0|| align=right|2,405|| align=right|0,040|| align=right|4,15|| align=right|3,730||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65956)||1998 FA146|| align=right|14,4|| align=right|2,594|| align=right|0,275|| align=right|12,71|| align=right|4,177||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65957)||1998 FO147|| align=right|15,1|| align=right|2,295|| align=right|0,086|| align=right|6,28|| align=right|3,476||MBA||26. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65958)||1998 GG1|| align=right|15,2|| align=right|2,763|| align=right|0,141|| align=right|7,82|| align=right|4,592||MBA||4. april 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(65959)||1998 GU7|| align=right|15,8|| align=right|2,642|| align=right|0,198|| align=right|14,04|| align=right|4,293||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65960)||1998 GX8|| align=right|14,9|| align=right|2,654|| align=right|0,190|| align=right|12,26|| align=right|4,322||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65961)||1998 HC1|| align=right|15,2|| align=right|2,650|| align=right|0,114|| align=right|11,85|| align=right|4,314||MBA||18. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65962)||1998 HU1|| align=right|16,1|| align=right|2,395|| align=right|0,188|| align=right|3,91|| align=right|3,705||MBA||18. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65963)||1998 HC5|| align=right|16,0|| align=right|2,550|| align=right|0,139|| align=right|3,56|| align=right|4,071||MBA||22. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65964)||1998 HB6|| align=right|15,6|| align=right|2,647|| align=right|0,107|| align=right|4,60|| align=right|4,307||MBA||21. april 1998||Caussols||ODAS
|-
|(65965)||1998 HR7|| align=right|14,1|| align=right|2,748|| align=right|0,340|| align=right|29,92|| align=right|4,554||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65966)||1998 HH8|| align=right|16,3|| align=right|2,305|| align=right|0,080|| align=right|5,55|| align=right|3,500||MBA||24. april 1998||Stroncone||Stroncone
|-
|(65967)||1998 HM10|| align=right|15,5|| align=right|2,985|| align=right|0,020|| align=right|4,77|| align=right|5,156||MBA||17. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65968)||1998 HV17|| align=right|16,3|| align=right|2,350|| align=right|0,096|| align=right|6,28|| align=right|3,603||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65969)||1998 HN19|| align=right|14,8|| align=right|2,575|| align=right|0,193|| align=right|9,05|| align=right|4,132||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65970)||1998 HB22|| align=right|16,5|| align=right|2,223|| align=right|0,165|| align=right|6,64|| align=right|3,314||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65971)||1998 HY26|| align=right|15,4|| align=right|3,041|| align=right|0,089|| align=right|6,30|| align=right|5,301||MBA||21. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65972)||1998 HJ28|| align=right|15,2|| align=right|2,386|| align=right|0,227|| align=right|4,04|| align=right|3,685||MBA||23. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65973)||1998 HZ38|| align=right|14,6|| align=right|2,587|| align=right|0,100|| align=right|13,44|| align=right|4,160||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65974)||1998 HP39|| align=right|15,8|| align=right|2,798|| align=right|0,058|| align=right|6,40|| align=right|4,679||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65975)||1998 HV46|| align=right|15,5|| align=right|2,638|| align=right|0,120|| align=right|10,57|| align=right|4,284||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65976)||1998 HF51|| align=right|14,6|| align=right|2,357|| align=right|0,041|| align=right|3,84|| align=right|3,619||MBA||25. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65977)||1998 HZ69|| align=right|15,5|| align=right|2,614|| align=right|0,088|| align=right|11,60|| align=right|4,224||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65978)||1998 HS98|| align=right|15,2|| align=right|2,698|| align=right|0,229|| align=right|7,23|| align=right|4,431||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65979)||1998 HX105|| align=right|15,4|| align=right|2,613|| align=right|0,153|| align=right|6,49|| align=right|4,224||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65980)||1998 HB107|| align=right|14,7|| align=right|3,032|| align=right|0,068|| align=right|11,64|| align=right|5,279||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65981)||1998 HD119|| align=right|15,0|| align=right|2,644|| align=right|0,179|| align=right|13,80|| align=right|4,298||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65982)||1998 HN119|| align=right|14,7|| align=right|2,635|| align=right|0,165|| align=right|11,62|| align=right|4,276||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65983)||1998 HS124|| align=right|16,3|| align=right|2,240|| align=right|0,162|| align=right|5,40|| align=right|3,351||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65984)||1998 HA125|| align=right|14,6|| align=right|2,674|| align=right|0,192|| align=right|13,98|| align=right|4,371||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65985)||1998 HX146|| align=right|14,5|| align=right|2,702|| align=right|0,146|| align=right|11,83|| align=right|4,441||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65986)||1998 HA147|| align=right|15,2|| align=right|2,641|| align=right|0,139|| align=right|11,88|| align=right|4,291||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65987)||1998 HD152|| align=right|15,9|| align=right|2,567|| align=right|0,094|| align=right|4,32|| align=right|4,113||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65988)||1998 KQ1|| align=right|15,2|| align=right|2,699|| align=right|0,208|| align=right|10,25|| align=right|4,432||MBA||18. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(65989)||1998 KZ12|| align=right|14,6|| align=right|3,994|| align=right|0,154|| align=right|3,55|| align=right|7,982||HLD||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65990)||1998 KR14|| align=right|15,3|| align=right|2,729|| align=right|0,191|| align=right|3,47|| align=right|4,508||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65991)||1998 KL36|| align=right|14,8|| align=right|2,807|| align=right|0,175|| align=right|7,17|| align=right|4,701||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65992)||1998 KG49|| align=right|16,1|| align=right|2,742|| align=right|0,134|| align=right|11,51|| align=right|4,541||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65993)||1998 KP52|| align=right|14,8|| align=right|2,646|| align=right|0,141|| align=right|10,98|| align=right|4,302||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65994)||1998 KE53|| align=right|15,3|| align=right|2,717|| align=right|0,217|| align=right|15,50|| align=right|4,478||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65995)||1998 KZ57|| align=right|16,0|| align=right|2,606|| align=right|0,121|| align=right|2,12|| align=right|4,206||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65996)||1998 MX5|| align=right|18,5|| align=right|2,917|| align=right|0,612|| align=right|9,71|| align=right|4,982||AMR||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65997)||1998 ME35|| align=right|14,7|| align=right|2,699|| align=right|0,143|| align=right|12,99|| align=right|4,432||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(65998)||1998 MX40|| align=right|14,5|| align=right|2,770|| align=right|0,231|| align=right|8,80|| align=right|4,608||MBA||28. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65999)||1998 ND|| align=right|16,0|| align=right|2,283|| align=right|0,337|| align=right|22,45|| align=right|3,448||MBA||1. julij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66000)||1998 OE1|| align=right|14,8|| align=right|2,999|| align=right|0,225|| align=right|15,42|| align=right|5,192||MBA||20. julij 1998||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov